Monroe [mənˈroʊ] může znamenat:

příjmení
 Bill Monroe (1911–1996) – americký hudebník, zakladatel bluegrassu
 Dean Monroe (* 1972) – britský pornoherec, výtvarník a hudebník
 Elizabeth Monroeová (1768–1830) – manželka Jamese Monroea
 James Monroe (1758–1831) – americký politik, 5. prezident USA
 Monroeova doktrína
 Marilyn Monroe (1926–1962) – americká herečka
 Michael Monroe (Matti Kristian Fagerholm; * 1962) – finský zpěvák a hudebník
 Nicholas Monroe (* 1982) – americký profesionální tenista
 Robert Monroe (1915–1995) – americký podnikatel
 Vaughn Monroe – zpěvák a trumpetista

jiné významy
 Monroe County – okresy v USA
 Monroe (Utah) – město v USA
 Monroe (Washington) – město v USA

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení